Dubai Duty Free Tennis Championships 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Dubai Duty Free Tennis Championships rozgrywany w dniach 21–26 lutego 2011 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród 1 619 500 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011
2011 w tenisie ziemnym